Benjamín Hill puede referirse a:
Benjamín Hill, militar y revolucionario mexicano.
Benjamín Hill, municipio del estado mexicano de Sonora.
Benjamín Hill, cabecera del municipio antes mencionado.